Безденежных — русская фамилия.

Известные носители:
 Безденежных, Алексей Андреевич — учёный и педагог.
 Безденежных, Борис Николаевич (1946—2021) — советский и российский ученый-психолог.
 Безденежных, Вадим Сергеевич (1929—1997) — учёный, Лауреат Государственной премии СССР.
 Безденежных, Игорь Игоревич (род. 1996) — российский футболист, полузащитник клуба «Кубань».
 Безденежных, Сергей Вячеславович (род. 1979) —  российский государственный деятель, член Совета Федерации ФС РФ.
 Безденежных, Виктор Сергеевич (род. 2009)  — российский рэпер.

См. также 
 Безденежный